Ducato di Reggio – uno dei territori appartenenti al Ducato di Modena e Reggio
 Ducato di Reggio (Longobardi) – ducato longobardo
 Ducato di Reggio – Ducato istituito a Reggio Calabria durante il periodo napoleonico in Italia